Árpád Vajda (1896–1967), joueur d'échecs hongrois ;
 Attila Vajda (1983-), céiste hongrois pratiquant la course en ligne ;
 Ernest Vajda (1886-1954), acteur hongrois ;
 Georges Vajda (1908-1981),  islamisant, arabisant et hébraïsant ;
 János Vajda (1827-1897), poète hongrois ;
 Ladislao Vajda, réalisateur, scénariste, monteur, producteur et acteur hongrois ;
 Ladislaus Vajda (1877-1933),  acteur, journaliste, dramaturge, metteur en scène et scénariste hongrois, père du précédent ;
 Lajos Vajda (1908-1941), artiste hongrois
 Levente Vajda (1981-), joueur d'échecs roumain ;
 Marián Vajda (1963-), joueur et entraîneur de tennis slovaque ;
 Patrick Vajda (1947-), escrimeur français ;
 Sarah Vajda (fille de Georges Vajda),  romancière et biographe française ;
 Szidónia Vajda (1979-), joueuse d'échecs romano-hongroise.